

Astronomia 
 M45 – numero del Catalogo di Messier delle Pleiadi

Trasporti 
 M45 – autostrada britannica, traversa dell'M1 a nord di Daventry verso Coventry

Altro 
 M45 – missile balistico sublanciato
 Infiniti M45 – automobile della Infiniti